Ulica Katowicka w Bytomiu
 Ulica Katowicka w Chorzowie
 Ulica Katowicka w Katowicach
 Ulica Katowicka w Mysłowicach
 Ulica Katowicka w Świętochłowicach
 Ulica Katowicka w Tychach
 Ulica Katowicka w Warszawie
 Ulica Katowicka w Żorach
 Ulica Katowicka w Mikołowie

Katowicka